Le Projet Mutopia, lancé en 2000, est un site web de partage de partitions de musique, libres de droits et dans le domaine public. Il s'agit de l'équivalent pour la notation musicale du projet Gutenberg.

La musique est reproduite à partir d'anciennes partitions qui ne sont plus soumises au droit d'auteur. Les nouvelles partitions sont réalisées au  format ouvert LilyPond et sont également disponibles sous forme graphique pdf ou PostScript et en format midi.

En 2017, il y a plus de  morceaux de musique disponibles, dont plus d'un tiers destinés au piano.

Objectifs du projet 

Généralement, le droit d'auteur sur une création expire 70 ans après la mort de son créateur. Par exemple, les œuvres de Bach, de Mozart et de Beethoven sont dans le domaine public et peuvent en principe être copiées et jouées sans restriction.

Cependant, il n'est pas permis de reproduire sans limitation une partition achetée, car l'éditeur possède lui aussi un droit d'auteur sur son édition, ainsi que son arrangeur. Le droit d'auteur sur l'édition n'expire que 70 ans après la mort de toutes ces personnes. Des restrictions supplémentaires existent, aux États-Unis par exemple, qui mentionnent que seules les œuvres publiées avant 1923 sont dans le domaine public. Seules d'anciennes éditions remplissent l'ensemble de ces critères et se retrouvent donc dans le domaine public. La qualité éditoriale de ces anciennes partitions est généralement aussi bonne que celle des éditions plus récentes, si ce n'est meilleure. Nombre de compositeurs furent également de notables éditeurs, citons par exemple les éditions de Brahms des œuvres de Mozart qui sont en 2009 dans le domaine public.

Le projet Mutopia propose à des volontaires de saisir ces éditions sur ordinateur en utilisant le logiciel d'édition musicale LilyPond et mettent librement leur travail à la disposition de tous.

Source

Voir aussi

Articles connexes 
 LilyPond, logiciel libre d'édition de partitions.

Liens externes 
  Site officiel
  Roll over, Beethoven: Your sheet music's online, USA Today, .

Bibliothèque numérique en ligne
Musique libre
Site web lancé en 2000